Der Eishockey-Europapokal in der Saison 1995 war die 31. Austragung des gleichnamigen Wettbewerbs durch die Internationale Eishockey-Föderation IIHF. Der Wettbewerb begann im Oktober 1995; das Finale wurde im Dezember 1995 ausgespielt. Insgesamt nahmen 31 Mannschaften teil. Jokerit Helsinki konnte den Titel verteidigen.

Modus und Teilnehmer 
Die Landesmeister des Spieljahres 1994/95 der europäischen Mitglieder der IIHF waren für den Pokal qualifiziert. Der Wettbewerb wurde mit einer Vorrunde in vier Gruppen im einfachen Modus ausgespielt. Anschließend spielten die jeweiligen Gruppensieger mit weiteren Qualifizierten in wieder vier Gruppen die Finalrundenplätze aus.

Bereits für das Halbfinale qualifiziert waren:

Bereits für das Finale qualifiziert waren:

Qualifikation

Vorrunde 
Die Vorrunde des Europapokals wurde vom 6. bis 8. Oktober 1995 in vier Gruppen ausgespielt. Die Gruppenersten qualifizierten sich für das Halbfinale.

Gruppe A 
Die Spiele der Gruppe A fanden in Sofia in Bulgarien statt.

Gruppe B 
Die Spiele der Gruppe B fanden in Budapest in Ungarn statt.

Gruppe C 
Die Spiele der Gruppe C fanden in Herning in Dänemark statt.

Gruppe D 
Die Spiele der Gruppe D fanden in Tilburg in den Niederlanden statt.

Halbfinale 
Das Halbfinale wurde vom 10. bis 12. November 1995 ausgetragen.

Gruppe E 
Die Spiele der Gruppe E fanden in Hamar in Norwegen statt.

Gruppe F 
Die Spiele der Gruppe F fanden in Kloten in der Schweiz und in Feldkirch in Österreich statt.

Gruppe G 
Die Spiele der Gruppe G fanden in Bozen in Italien statt.

Gruppe H 
Die Spiele der Gruppe H fanden in Vsetín in der Tschechischen Republik statt.

Finalturnier 
Das Finalturnier wurde vom 26. bis 30. Dezember 1995 in Köln ausgetragen.

Gruppe J

Gruppe K

Spiel um Platz 3

Finale

Beste Scorer

Siegermannschaft

Literatur

Weblinks 
 Saison 1995 des Europapokals bei passionhockey.com
 Saison 1995 des Europapokals bei allhockey.pp.ua

95
Eishockeyveranstaltung 1995